Бонне́ () може означати:

Муніципалітети у Франції 
 Бонне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду.
 Бонне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре.
 Бонне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мез.
 Бонне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара.
 Бонне () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.

Прізвище 
 Жорж Бонне (; 1889—1973) — французький політик, правий радикал.
 Шарлотт Бонне (; 1995) — французька плавчиня, олімпійська медалістка (2012).
 Шарль Бонне (; 1720—1793) — швейцарський природознавець і філософ-ідеаліст.

Див. також 
 Бонн (значення)
 Бон (значення)
 Боне
 Боннет
Французькі прізвища